Le nom George Nicholson est porté par les personnes suivantes :
 George Nicholson (1760-1825), un imprimeur britannique :
 George Nicholson (1847-1908), un botaniste et hoticulteur britannique ;
 George Nicholson (1878-1968), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 George Nicholson (né en 1905), un footballeur britannique.

Voir aussi